Höllenreiner ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Höllenreiner, Mitglied im Provisorischen Nationalrat in Bayern in der Weimarer Republik
 Hermann Höllenreiner (* 1933), deutscher Überlebender des Porajmos und Zeitzeuge für die Verfolgung der Sinti während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
 Hugo Höllenreiner (1933–2015), deutscher KZ-Überlebender und Zeitzeuge für die Verfolgung der Sinti während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
 Karl Höllenreiner (1914–1984), deutscher Überlebender des Porajmos und Zeuge im Nürnberger Ärzteprozess
 Peter Höllenreiner (1939–2020), deutscher KZ-Überlebender und Zeitzeuge der Verfolgung der Sinti während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft